Le Grand Prix moto d’Émilie-Romagne 2021 est la seizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto d’Émilie-Romagne s'est déroulée du  au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli à Misano.
Elle a vu Fabio Quartararo être couronné, à 22 ans, champion du monde de la catégorie MotoGP. Il est le premier français à décrocher ce titre.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Italie en 2021
Sport en octobre 2021
Emilie